Мал может означать:
  () — в древнегреческой мифологии сын Амфиктиона.
 Мал (князь) (ум. 946) — древлянский князь.

См. также 
 Малл
 Малии